Les langues kwa sont une branche de la famille des langues nigéro-congolaises. Elles sont parlées en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo.

Le terme est attribué à Gottlob Krause en 1885, repris par Diedrich Westermann en 1952 puis Joseph Greenberg en 1963. Le nom dérive du mot « peuple », qui pour toutes ces langues possède une racine commune : kwa.

Bennett et Sterk (1977) soutiennent cependant que le groupe kwa n'est pas une unité linguistique, et proposent une classification à côté des langues yoruboïdes ou langues igboïdes — théorie qui n'a pas reçu une attention particulière de la part de la communauté très hétérogène des linguistes.

Classification interne 

Parmi les langues kwa :

 Les langues ga-dangme
 Le ga
 Le dangme
 Les langues potou-tano
 Les langues tano central ou langues akan
 Les langues potou
 L'ébrié
 Le mbatto
 Les langues tano
 Le krobou
 Les langues tano occidental
 L'abouré
 L'éotilé
 Les langues tano central ou langues akan
 Les langues bia
L'agni
Le baoulé
L’akan
 Les langues gouang
 Les langues lagunaires
 L'avikam
 L'alladian
 L'attié
 L'abé
 L'adioukrou
 L'abidji
 L'ega (?), , Achlo, Ahlõ, Ahlo, Ahlon-Bogo, Ahonlan, Anlo

Les langues gbe ont anciennement été rangées parmi les langues kwa, mais sont aujourd'hui considérées comme faisant partie du groupe des langues voltaïco-nigériennes.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Langues en Afrique
 Langues en Côte d'Ivoire
 Langues au Ghana
 Langues au Togo

Liens externes 
 

Langue en Côte d'Ivoire
Langue au Ghana
Langue au Togo
Langue nigéro-congolaise